Sebastianus heißen:

 Sebastian (Heiliger) († um 288),  römischer Soldat und christlicher Märtyrer
 Sebastianus (Usurpator) († 413), südgallischer Aristokrat und weströmischer Gegenkaiser
 Sebastianus (4. Jahrhundert), römischer Heermeister
 Sebastianus (5. Jahrhundert), römischen Heermeister

Siehe auch:
 Sebastian, zum Namen